Jingyuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jingyuan Xian (härad i Kina, Gansu), 
 Jingyuan Xian (härad i Kina, Ningxia), 

Robotskapade Kinaförgreningar